Palazzo Kinsky (Praga)
Palazzo Kinsky (Vienna)